

Кастін — місто, штат Мен
 Кастін — селище, штат Огайо
 Кастін — переписна місцевість, штат Мен